Arroyuelo del Coronilla ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyuelo del Coronilla (Arroyo Tres Árboles), Nebenfluss des Arroyo Tres Árboles 
 Arroyuelo del Coronilla (Arroyo Averías Grande), Nebenfluss des Arroyo Averías Grande